Хо́рхе Рохас:
 Рохас, Хорхе Альберто (род. 1977) — венесуэльский футболист.
 Рохас, Хорхе Луис (род. 1993) — парагвайский футболист.